Чаошаньский диалект (, ) — одно из наречий южноминьского языка (по другой версии — южноминьского диалекта китайского языка), распространенное в Чаошане (, сокращение от названий городов Чаочжоу и Шаньтоу) на востоке провинции Гуандун, а также среди чаошаньской диаспоры в различных регионах мира.

Чаошаньский диалект сохранил много древнекитайских элементов в лексике и фонетике, утраченных в ряде других современных китайских диалектов. По этой причине многие лингвисты считают чаошаньский одним из наиболее консервативных диалектов китайского языка.

С точки зрения грамматики, чаошаньский похож на другие южнокитайские языки-диалекты, особенно на хакка и кантонский. Как и путунхуа, диалект относится к типу SVO, хотя при использовании частиц возможна последовательность SOV.

Классификация 
Чаошаньский диалект входит в южноминьскую группу диалектов (миньнань), которая в свою очередь является одной из семи основных диалектных групп (языков) китайского языка.

Как и в случае других разновидностей китайского, нет единого мнения, считать ли чаошаньский диалект отдельным языком (см. Проблема «язык или диалект»). С лингвистической точки зрения чаошаньский диалект может считаться отдельным языком, поскольку он не является взаимопонятным с другими диалектными группами китайского языка. Несмотря на это, он является взаимопонятным с некоторыми другими южноминьскими диалектами, в частности, чжанчжоуским (漳州) и цюаньчжоуским (泉州), возможно благодаря географической близости.

Внутри самого чаошаньского диалекта существуют значительные фонетические различия между регионами Чаошаня и между зарубежными чаошаньскими общинами.

На территории КНР чаошаньский диалект можно разделить на три подгруппы:

1) Подгруппа чаочжоу, распространенная в Чаочжоу (潮州), Шаньтоу (汕頭/汕头), Цзеяне (揭陽/揭阳), Чэнхае (澄海), уезде Наньао (南澳/南澳) и Жаопине (饒平/饶平).

2) Подгруппа чаопу, распространенная в Чаояне (潮陽/潮阳), Пунине (普寧/普宁), Хуэйлае (惠來/惠来)

3) Подгруппа хайлуфэн (海陸丰/海陆丰), распространенная в Шаньвэе (汕尾), Луфэне (陸豐/陆丰) и Хайфэне (海豐/海丰).

История и распространение 
Современный чаошаньский диалект произошел от более древних форм южноминьского языка. В IX—XV веках часть говорившего на миньских языках населения Фуцзяни (福建) из-за перенаселения мигрировала на юг, в прибрежные области восточного Гуандуна, сейчас известные как Чаошань (潮汕). В результате географической изоляции от Фуцзяни, чаошаньский говор выделился в самостоятельный диалект.

Кроме вышеупомянутых населенных пунктов, сейчас в регионе на чаошаньском диалекте говорят в некоторых хаккаязычных районах, например в Цзеси (揭西), Дабу (大埔) и Фэншуне (豐順/丰顺)

В XVIII—XX веках Чаошань стал одним из основных источников эмиграции китайцев в Юго-Восточную Азию, в результате чего диалект стал одним из наиболее распространённых среди китайской диаспоры. В частности, много выходцев из Чаошаня проживает в Таиланде, Камбодже и Лаосе, где чаошаньский является доминирующим китайским диалектом, а также составляют значительное меньшинство в Гонконге, Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре и Индонезии (особенно в Риау, Северной Суматре, Южной Суматре, а также в Западном Калимантане, в городах Понтианак и Кетапанг).

В результате миграции непосредственно из Чаошаня и вторичной эмиграции из стран Юго-Восточной Азии, носители диалекта проживают в Австралии, Новой Зеландии, Северной Америке и Европе.

В связи с глобализацией диалект постепенно выходит из употребления. Например, в Сингапуре под влиянием мультикультурного характера общества, средств массовой информации и языковой политики правительства молодые китайцы переходят на английский, путунхуа или южноминьский (с которым чаошаньский в определённой степени взаимопонятен).

В статье описана разновидность чаошаньского диалекта, распространенная в КНР.

Влияние других языков

Путунхуа 
Дети, говорящие на чаошаньском диалекте, знакомятся со стандартным китайским уже в детском саду, однако чаошаньский диалект остается основным языком обучения. Уже в начальной школе путунхуа становится единственным языком обучения, хотя ученики обычно продолжают разговаривать между собой на родном диалекте. В настоящее время путунхуа в какой-то степени понимают все молодые носители чаошаньского диалекта. Лица более старшего возраста обычно не говорят на стандартном китайском, поскольку ранее обучение осуществлялось на местном диалекте.

Хакка 
Чаоань, Жаопин и Цзеян на севере граничат с хаккаязычными областями, и часть их населения говорит на обоих языках. Чаошаньский диалект встречается в Дабу и Фэншуне, где язык хакка преобладает. Несмотря на исторические обширные контакты, язык хакка оказал минимальное влияние на чаошаньский диалект.

Кантонский 
Благодаря влиянию гонконгских и гуандунских телепередач, многие молодые чаошаньцы довольно хорошо понимают стандартный кантонский, даже если не могут на нем говорить.

Лексика 
Словарный фонд чаошаньского диалекта имеет много общего с кантонским диалектом из-за продолжительного контакта между ними. Как и в кантонском, в чаошаньском диалекте имеется много односложных слов, что в определённой степени отражает архаичность чаошаньского языка, так как односложные слова преобладали в древнекитайском.

Как и другие южноминьские языки, например, тайваньский, чаошаньский диалект сохранил много древнекитайских слов, например [mak] глаз (путунхуа: 眼睛 yǎnjīng; тайваньский: 目 ba̍k), 灱 [ta] сухой (путунхуа: 乾 gān; тайваньский: 焦 ta), и 囥 [kʰɤŋ] прятать (путунхуа: 藏 cáng; тайваньский: 囥 khǹg).

C момента стандартизации современного китайского языка, чаошаньский диалект заимствовал много слов из путунхуа, в основном многосложных. Кроме того, после миграции носителей в Юго-Восточную Азию, в чаошаньский диалект проникло много малайских заимствований.

См. также 
 Хакка (язык)
 Список китайских диалектов
 Южноминьский язык (диалект)
 Дэцзяо
 Романизация южноминьского языка — используется также для чаошаньского.

Литература 

 Beijing da xue Zhongguo yu yan wen xue xi yu yan xue jiao yan shi. (2003). Han yu fang yin zi hui. (Chinese dialectal vocabulary) Beijing, China : Yu wen chu ban she (北京大學中國語言文學系語言學教研室, 2003. 漢語方音字匯. 北京: 語文出版社) ISBN 7-80184-034-8 
 Cai Junming. (1991). Putonghua dui zhao Chaozhou fang yan ci hui. (Chaozhou dialectal vocabulary, contrasted with Mandarin) Hong Kong, China: Wu Duotai Zhongguo yu wen yan jiu zhong xin (蔡俊明, 1991. 普通話對照潮州方言詞匯. 香港: 香港中文大學吳多泰中國語文研究中心) ISBN 962-7330-02-7 
 Chappell, Hilary (ed.) (2001). Sinitic grammar : synchronic and diachronic perspectives. Oxford; New York: OUP ISBN 0-19-829977-X 
 Chen, Matthew Y. (2000). Tone Sandhi : patterns across Chinese dialects. Cambridge, England: CUP ISBN 0-521-65272-3 
 DeFrancis, John. (1984). The Chinese language: fact and fantasy. Honolulu: University of Hawaii Press ISBN 0-8248-1068-6 
 Li, Xin Kui. (1994). Guangdong di fang yan. (Dialects of Guangdong) Guangzhou, China: Guangdong ren min chu ban she (李新魁, 1994. 廣東的方言. 廣州: 廣東 人民出版社) ISBN 7-218-00960-3 
 Li, Yongming. (1959). Chaozhou fang yan. (Chaozhou dialect) Beijing, China : Zhonghua. (李永明, 1959. 潮州方言. 北京: 中華) 
 Lin, Lun Lun. (1997). Xin bian Chaozhou yin zi dian. (New Chaozhou pronunciation dictionary) Shantou, China : Shantou da xue chu ban she. (林倫倫, 1997. 新編潮州音字典. 汕頭: 汕頭大學出版社) ISBN 7-81036-189-9 
 Norman, Jerry. [1988] (2002). Chinese. Cambridge, England: CUP ISBN 0-521-29653-6 
 Ramsey, S. Robert (1986). Languages of China. Princeton, N.J.: Princeton University Press ISBN 0-691-06694-9

Ссылки 
 Database of Pronunciations of Chinese Dialects (in English, Chinese and Japanese)
 Teochew People — Teochew dialect (in Chinese)
 Diojiu Bhung Gak
 GagiNang
 Glossika — Chinese Languages and Dialects
 MoGher (in Chinese, English and French)
 Omniglot
 Shantou University Chaozhou Studies Resources (in Chinese)
 Teochew Web (in Chinese and English)
 Tonal harmony and register contour in Chaozhou
 The Sound of the Modern Teochew language / dialect (Numbers, Greetings, Words & Story)

Китайские языки и диалекты
Языки Китая
Языки Сингапура
Гуандун